Nexus 7 (2012)  – tablet ideato da Google e prodotto da Asus, versione del 2012
Nexus 7 (2013)  – tablet ideato da Google e prodotto da Asus, versione del 2013